Куро-Искитим — топоним в Кемеровской области России.

 Куро-Искитим — бывшая деревня, располагавшаяся на юге современной территории города Кемерово
 Куро-Искитим — река в Кемерово